San Desiderio ima više značenja:
 San Desiderio, Asti
 San Desiderio, Pavia